SM-2 steht für:
 Sm-2, schiffsgestützte Boden-Luft-Rakete, siehe Standard Missile
 PZL SM-2, polnischer Mehrzweckhubschrauber

Abkürzung